«Ба́ттьяни тер» ( — площадь Баттьяни) — станция Будапештского метрополитена на линии M2 (красной). Станция расположена под площадью Баттьяни, названной в свою очередь в честь венгерского политического деятеля Лайоша Баттьяни.

Выход со станции осуществляется на площадь Баттьяни перед церковью Святой Анны, улицу Фё (), набережную Дуная. «Баттьяни тер» — одна из восьми (по состоянию на 2014 год) станций Будапештского метрополитена, расположенная в Буде; прочие 44 станции находятся в Пеште.

Со станции метро «Баттяни тер» организован переход на одноимённую конечную станцию линии HÉV Баттьяни-тер — Сентендре (северное направление).

Oткрыта 22 декабря 1972 года в составе участка «Деак Ференц тер» — «Дели пайаудвар».

«Баттьяни тер» — станция глубокого заложения, её глубина — 30,8 метра. На станции одна островная платформа пилонного типа.

Примечания 

Станции Будапештского метрополитена
Линия M2 Будапештского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1972 году